Sulzheim kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Sulzheim, Alzey-Worms – kommun i Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, 
 Sulzheim, Schweinfurt – kommun i Landkreis Schweinfurt, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken,